Hothouse (televisieserie), een kortlopende Amerikaanse televisieserie uit 1988
Hothouse (roman), een roman van de Britse schrijver Brian Aldiss
Hothouse Flowers, een Ierse rockgroep